Ел Корал има више значења:

 Ел Корал (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Корал (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Корал (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Корал (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Корал (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Корал (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Корал, Барио Енрике Флорес Магон (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Корал (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Корал (Санта Марија Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Корал (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Корал, Ел Корал Дос (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Корал (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Корал (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Корал (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Корал (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Корал (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Корал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Корал (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику